De acuerdo a los conocimientos actuales, los Sitios Arqueológicos de la XI Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Chile pueden llegar a tener una antigüedad de 12.600 años en Aisén continental, y probablemente menos de la mitad en Aysén insular. 

Los sitios están compuestos mayoritariamente de restos culturales de cazadores recolectores extintos, patrimonio considerado en severa amenaza de destrucción, principalmente por falta de museos, centros de investigación e institucionalidad asociada. Predominan sitios con material lítico y pinturas rupestres.  

 Sitios Arqueológicos de la Provincia de Coyhaique
 Sitios Arqueológicos de la Provincia de Aysén
 Sitios Arqueológicos de la Provincia del General Carrera
 Sitios Arqueológicos de la Provincia del Capitán Prat